Paup ist der Familienname folgender Personen: 

 Bryce Paup (* 1939), US-amerikanischer American-Football-Spieler 
 Don Paup (1939–2012), US-amerikanischer Badmintonspieler 
 Edward W. Paup († 2012), US-amerikanischer Bischof

PAUP ist die Abkürzung für:

 Phylogenetic Analysis Using Parsimony, ein Computerprogramm, siehe PAUP 

PAUP